Шила:

 Шила в индуизме — самопроявленное нерукотворное абстрактное божество в форме камня.
 Шила — буддийский термин, обозначающий нравственное поведение, мораль.
 Шила — село в Сухобузимском районе Красноярского края России.
 Шила — река в Красноярском крае, приток Бузима.
 Шила — река в Забайкалье, приток Хилка.
 Ши́ла, ранее Шейла () — английское женское имя.

См. также 
 Шилла (значения)